Bădulești se poate referi la:
 Localități din România
 Bădulești, Argeș
 Bădulești, Dâmbovița

Vezi și 
 Bădulescu

Toponime românești